Adriana Pincherle – pittrice italiana
Alberto Pincherle (Alberto Moravia) – scrittore, giornalista e saggista italiano
Alberto Pincherle – storico italiano
Amelia Pincherle – scrittrice e antifascista italiana
Bruno Pincherle – storico e pediatra italiano
Gabriele Pincherle – magistrato e politico italiano
Marc Pincherle – musicologo algerino naturalizzato francese
Mario Pincherle – ingegnere, insegnante archeologo dilettante italiano
Salvatore Pincherle – matematico italiano

Altro 
Palazzo Da Sacco-Pincherle – palazzo di Verona